Niccolò di Giovanni Fiorentino, architetto
Niccolò di Forzore Spinelli detto Niccolò Fiorentino, medaglista